В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Los Angeles 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Бетті Стов і Вірджинія Вейд виграли титул, у фіналі перемігши пару Пем Тігуарден і Грір Стівенс 6-3, 6-2.

Сіяні пари 

 Біллі Джин Кінг /  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
 Брігітте Койперс /  Маріс Крюгер (1-ше коло)

 Розмарі Казалс /  Джоанн Расселл (1-ше коло)
 Бетті Стов /  Вірджинія Вейд (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Los Angeles